Horvátgurab (szlovákul Chorvátsky Grob) község Szlovákiában, Pozsonyi kerület, Szenci járás
Magyargurab (szlovákul Veľký Grob) község Szlovákiában, Nagyszombati kerület, Galántai járás
Tótgurab (szlovákul Slovenský Grob) község Szlovákiában, Pozsonyi kerület, Bazini járás